Sant Julià de Lòria – comune di Andorra
Sant Julià de Cerdanyola – comune spagnolo in comarca della Berguedà
Sant Julià de Ramis – comune spagnolo in comarca di Gironès
Sant Julià de Vilatorta – comune spagnolo in comarca della Osona
Sant Julià del Llor i Bonmatí – comune spagnolo in comarca della Selva